|}

Die Bahnstrecke Inowrocław–Mogilno ist eine größtenteils nicht mehr betriebene Nebenbahn in der polnischen Woiwodschaft Kujawien-Pommern.

Verlauf und Zustand 
Die Strecke beginnt im Güterbahnhof Inowrocław Rąbinek an der Bahnstrecke Chorzów–Tczew und verläuft südwärts über Kruszwica (Kruschwitz; km 11,924), wo der befahrbare Abschnitt endet, bis Gopło (Goplosee; km 24,741), um dann nordwestwärts über Strzelno (Strelno; km 38,615) nach Mogilno (Mogilno; km 55,330) an der Bahnstrecke Poznań–Toruń zu verlaufen.

Die Strecke ist durchgehend eingleisig, nicht elektrifiziert und bis Kruszwica noch mit zwanzig Kilometern pro Stunde zu befahren, danach stillgelegt.

Geschichte 
Am 1. Januar 1889 wurde von den Preußischen Staatseisenbahnen der nördliche Teil zwischen Inowrazlaw (ab 1904 Hohensalza, heute polnisch Inowrocław) und Kruschwitz (Kruszwica) eröffnet, am 15. Oktober 1892 der westliche Abschnitt zwischen Strelno (Strzelno) und Mogilno und der verbleibende Mittelteil zwischen Kruschwitz und Strelno.

Der Sommerfahrplan 1914 sah sechs durchgehende Zugpaare, ein zusätzliches Hohensalza–Kruschwitz und ein weiteres Hohensalza–Montwy vor.

Nach dem Ersten Weltkrieg kam das Gebiet zu Polen. 1933, anlässlich der Eröffnung der Kohlenmagistrale bis Inowrocław, heute ein Teil der Bahnstrecke Chorzów–Tczew, wurde die bisherige Strecke vom Bahnhof Inowrocław durch das Stadtgebiet stillgelegt, sodass die Strecke seitdem im Bahnhof Inowrocław Rąbinek an der damals eröffneten Kohlenmagistrale beginnt.

1996 wurde auf dem Abschnitt Kruszwica–Mogilno der Personen- und Güterverkehr eingestellt, zwischen Inowrocław und Kruszwica 1997 der Personenverkehr. Das Kursbuch 1995/1996 hatte noch vier Zugpaare auf der Gesamtstrecke vorgesehen, die pro Richtung mindestens zweieinhalb Stunden brauchten, das Kursbuch 1996/1997 ebenso viele zwischen Inowrocław und Kruszwica.

Literatur 
 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8, S. D6

Weblinks 

 Beschreibung auf atlaskolejowy.net (polnisch)
 Beschreibung auf bazakolejowa.pl (polnisch)

Anmerkungen 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern